Der Pascha von Buda bezeichnet:

Der Pascha von Buda (Zschokke), eine Novelle von Heinrich Zschokke
Abdurrahman Abdi Pascha